Фроло́во (, ) — назва населених пунктів у Білорусі та Росії, утворена від прізвища Фролов.

— село, Городоцькому районі Вітебської області.
  — село, Міорському районі Вітебської області.

Фролово — місто, Волгоградська область
 Фролово — присілок, Більський район, Тверська область
 Фролово — присілок, Борисоглібський район, Ярославська область
 Фролово — село, Буйський район, Костромська область
 Фролово — присілок, Духовщинський район, Смоленська область
 Фролово — присілок,Жиздринський район, Калузька область
 Фролово — присілок, Західнодвінський район, Тверська область
 Фролово — село, Карагайський район, Пермський край
 Фролово — село, Кежемський район, Красноярський край
 Фролово — присілок, Кімрський район, Тверська область
 Фролово — присілок, Клепиківський район, Рязанська область
 Фролово — село, Конаковський район, Тверська область
 Фролово — село, Кораблінський район, Рязанська область
 Фролово — село, Кунгурський район, Пермський край
 Фролово — село, Леб'язький район, Кіровська область
 Фролово — присілок, Любимського району, Ярославська область
 Фролово — село, Макар'євський район, Костромська область
 Фролово — присілок, Мантуровський район, Костромська область
 Фролово — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Фролово — присілок, Невельський район, Псковська область
 Фролово — присілок, Оленінський район, Тверська область
 Фролово — присілок, Порховський район, Псковська область
 Фролово — село, Пустошкінський район, Псковська область
 Фролово — присілок, Ржевський район, Тверська область
 Фролово — присілок, Рославльський район, Смоленська область
 Фролово — присілок, Рязанський район, Рязанська область
 Фролово — присілок, Селіжаровський район, Тверська область
 Фролово — присілок, Сергієво-Посадський міський округ, Московська область
 Фролово — присілок, Сокольський район, Вологодська область
 Фролово — село, Солигалицький район, Костромська область
 Фролово — присілок, Тотемський район, Вологодська область
 Фролово — присілок, Угранський район, Смоленська область
 Фролово — присілок, Хвастовицький район, Калузька область
 Фролово — селище, Хіславицький район, Смоленська область
 Фролово — присілок, Воскресенське сільське поселення, Череповецький район, Вологодська область
 Фролово — присілок, Щетинське сільське поселення, Череповецький район, Вологодська область
 Фролово — село, Чучковський район, Рязанська область
 Фролово — присілок, Шиловський район, Рязанська область

Див. також 
 Фролова